Marko Savić (1941–) szerb zongorista
 Marko Savić (1984–) szerb labdarúgó
 Marko Savic (1981–) szerb születésű német vízilabdázó